SMS „Gefion” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Gefion” – duńska, a następnie niemiecka fregata z lat 40. XIX wieku, zdobyta w 1848 roku, służąca początkowo pod nazwą SMS „Eckernförde”
 SMS „Gefion” – krążownik pancernopokładowy z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich